

Aziende 
 Admiral – azienda statunitense produttrice di elettronica di consumo.
 Admiral Group – gruppo assicurativo britannico che ha il suo quartier generale a Cardiff, in Galles.

Nautica 
 Admiral Graf Spee –  incrociatore pesante classe Deutschland che servì nella Kriegsmarine tedesca durante la seconda guerra mondiale.
 Admiral Hipper – incrociatore pesante della Kriegsmarine tedesca, attivo durante tutta la seconda guerra mondiale, e prima unità dell'omonima classe di incrociatori.
 Admiral Scheer –  incrociatore pesante che servì nella Kriegsmarine tedesca durante la seconda guerra mondiale.
 Admiral Kuznecov –  nave ammiraglia della Voenno Morskoj Flot Rossijskoj Federacii.

Videogiochi 

 ADMIRAL – wargame navale tattico